Никола́й У́сов:
 Усов, Николай Николаевич (1866 — не ранее 1917) — русский генерал-лейтенант, военный педагог, начальник Тверского кавалерийского училища и директор Пажеского корпуса.
 Усов, Николай Степанович (1870—1900) — русский филолог.
 Усов, Николай Харитонович (1904—1964) — советский футболист, судья.